Plantation podría referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  Plantation (condado de Broward, Florida).
  Plantation (condado de Sarasota, Florida).
 Plantation (Kentucky).

 Plantation Island, Florida.